Landtagswahl 2015 steht für:

in Deutschland:
 Bürgerschaftswahl in Hamburg 2015 (am 15. Februar)
 Bürgerschaftswahl in Bremen 2015 (am  10. Mai)

in Österreich:
 Landtagswahl im Burgenland 2015 (am 31. Mai)
 Landtagswahl in der Steiermark 2015 (am 31. Mai)
 Landtagswahl in Oberösterreich 2015 (am 27. September)
 Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien 2015 (am 11. Oktober)